Восемнадцатый сезон женской сборной России по футболу.

Рейтинг ФИФА

С 2003 года ФИФА начала публиковать рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Чемпионат Европы
предшествующие события
 4 июля запущена акция «Болей за наших на Евро-2009!»
 сыграны контрольные матчи с: Китаем (6 и 9.07), Германией (6.08), Нидерландов (13.08) и России до 19 лет (16.08).
 Гус Хиддинк (Нидерланды) - провел открытую тренировку (10.08) сборной.

 Россия третий раз участвовала в финальной стадии Чемпионата Европы, оно и оказалось худшим в истории.

Состав сборной на турнире

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2009.

Официальные матчи

Легенда

Тренировочный матч

Матч с неограниченным количеством замен.

Благотворительный матч

Встреча состояла из двух таймов по 40 минут, с неограниченным количеством повторных замен.

Игры и голы

Игроки включённые в список «33 лучшие футболистки сезона 2009 года».

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания

Литература

2009